EBLA steht für:
 Bahnhof Bochum-Langendreer (DS100-Code)

Ebla steht für:
 Ebla, antike Stadt im Norden Syriens

Abkürzung